Banks Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Banks Creek (Alabama), im Tuscaloosa County
 Banks Creek (Georgia), im Bulloch County
 Banks Creek (Idaho), im Nez Perce County
 Banks Creek (Mississippi), im Simpson County
 Banks Creek (New Jersey), im Cape May County
 Banks Creek (Hertford County, North Carolina)
 Banks Creek (Yancey County, North Carolina)
 Banks Creek (Douglas County, Oregon)
 Banks Creek (Washington County, Oregon)
 Banks Creek (Texas), im Angelina County
 Banks Creek (Washington), im Lewis County